

Toponyme
Fischbach est un nom de lieu germanophone qui peut désigner :

Fischbach, commune de l'arrondissement de Birkenfeld en Rhénanie-Palatinat
 Fischbach, commune de l'arrondissement de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat
 Fischbach bei Dahn, commune de l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest en Rhénanie-Palatinat
 Fischbach bei Nürnberg, quartier de la ville de Nuremberg

Fischbach, commune du district de Weiz en Styrie

Fischbach, commune du canton de Mersch
 Fischbach, section de la commune luxembourgeoise de Clervaux

Fischbach, commune du canton de Lucerne dans le district de Willisau 
 Fischbach-Göslikon, commune du canton d'Argovie dans le district de Bremgarten

Patronyme  
 Camille Fischbach (1932-2020), footballeur français.
 Franck Fischbach (né en 1967), philosophe français.
 Flora Fischbach ou Fishbach (née en 1991), chanteuse française.
 Johann Fischbach (1797-1871), peintre autrichien.
 Michelle Fischbach (née en 1965), femme politique américaine.
 Gustave Fischbach (1847-1897), imprimeur, journaliste, écrivain et homme politique strasbourgeois.

Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien